Sudirman (piosenkarz)
Sudirman (góry)